Мейссонье́, Мейсонье́, Месонье́ () — французская фамилия.

 Месонье, Жан-Луи-Эрнест (, 1815—1891) — французский живописец.
 Мейссонье, Антуан (, 1783—1957) — гитарист и композитор. Издал несколько сочинений для гитары, руководство для игры на гитаре: «Méthode simplifiée pour la lyre ou guitare» и много романсов.
 Мейссонье, Жюст-Орель (1695—1750) — французский архитектор-декоратор, рисовальщик, гравёр.

Примечания